Kontagora (rivier), een rivier in Nigeria
Kontagora (stad), een stad in Nigeria
Emiraat Kontagora
Bisdom Kontagora